Ариа́дна — кратер в области Эйстлы на Венере.

Диаметр Ариадны равен 23,6 км (оценка  — 20,8 км). Ширина вала — 3 км, диаметр центральной горки — 6 км. Кратер окружает область выбросов средней шириной 17 км, а на юг от него отходит поток застывшей лавы длиной 76 км.

Центральный пик Ариадны с начала 1980-х годов определяет нулевой меридиан Венеры (ранее его определял кратер Ева).

Назван в честь древнегреческой мифической героини Ариадны. Название утверждено МАС в 1985 году.

Примечания 

Кратеры Венеры
Нулевые меридианы